Чмир (як русизм — Чмирь) — українське прізвище.

Відомі носії:
 Чмир Олена Петрівна — директор Новгород-Сіверського центру дитячої та юнацької творчості, заслужений працівник освіти України.
 Чмир Павло Іванович (1920, с. Грузьке, Київщина — 1986) — журналіст, поет.
 Чмир Валерій Павлович (* 7 травня 1947, м. Пирятин, Полтавська обл.) — український лікар, письменник, журналіст, політик.
 Чмирь Юрій Павлович (* 1972) — член Партії Регіонів, заступник Глави Адміністрації Президента України
 Чмирь Сергій Михайлович (* 1961) — український політик, член СПУ
 Чмирь Олександр Вікторович — селищний голова Іванівської селищної ради Херсонської області.

Див. також 
 Чмирі

Примітки